Stereotype, overdreven beeld over een samenleving (vaak) gebaseerd op vooroordelen.
Stereotiep gedrag, het herhalen van nutteloze handelingen.
Stereotypie (druktechniek), procédé waarbij een kopie van een loodzetsel van een pagina werd gemaakt, zodat later van die pagina een nieuw zetsel kon worden gegoten.